Лига Ирландии 1954/1955 () — 34-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Шемрок Роверс» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1954/1955
Ирландия
Ирландия
1954 год в Ирландии
1955 год в Ирландии